

Italia 
 Basilica reale pontificia di San Francesco di Paola – chiesa di Napoli
 Chiesa di San Francesco di Paola – Acri
 Chiesa di San Francesco di Paola – Alcamo
 Chiesa di San Francesco di Paola – L'Aquila
 Chiesa di San Francesco di Paola – Augusta
 Chiesa di San Francesco di Paola – Belluno
 Chiesa di San Francesco di Paola – Cagliari
 Chiesa di San Francesco di Paola – Caserta
 Chiesa di San Francesco di Paola – Castrovillari
 Chiesa di San Francesco di Paola – Catanzaro
 Chiesa di San Francesco di Paola – Ciminna
 Chiesa di San Francesco di Paola – Corigliano Calabro
 Chiesa di San Francesco di Paola – Cosenza
 Chiesa di San Francesco di Paola – Dinami
 Chiesa di San Francesco di Paola – Falerna
 Chiesa di San Francesco di Paola – Firenze
 Chiesa di San Francesco di Paola – Fossato Serralta
 Chiesa di San Francesco di Paola – Gallipoli
 Chiesa di San Francesco di Paola – Gagliano del Capo
 Chiesa di San Francesco di Paola – Gela
 Chiesa di San Francesco di Paola – Grottaglie
 Chiesa di San Francesco di Paola – Gubbio
 Chiesa di San Francesco di Paola – Lugo
 Chiesa di San Francesco di Paola – Luzzi
 Chiesa di San Francesco di Paola – Massafra
 Chiesa di San Francesco di Paola – Matera
 Chiesa di San Francesco di Paola – Milano
 Chiesa di San Francesco di Paola – Molinella
 Chiesa di San Francesco di Paola – Monopoli
 Chiesa di San Francesco di Paola – Noto
 Chiesa di San Francesco di Paola – Palermo
 Chiesa di San Francesco di Paola – Parma
 Chiesa di San Francesco di Paola – Paternò
 Chiesa di San Francesco di Paola ex chiesa di Pavia
 Chiesa di San Francesco di Paola – Pistoia
 Chiesa di San Francesco di Paola – Pizzo Calabro
 Chiesa di San Francesco di Paola – Polistena
 Chiesa di San Francesco di Paola – Reggio Calabria
 Chiesa di San Francesco di Paola – Roma
 Chiesa di San Francesco di Paola – Sambiase di Lamezia Terme
 Chiesa di San Francesco di Paola – San Giovanni in Fiore
 Chiesa di San Francesco di Paola – San Giuseppe Jato
 Chiesa di San Francesco di Paola – Taranto
 Chiesa di San Francesco di Paola – Terranova da Sibari
 Chiesa di San Francesco di Paola – Torre Annunziata
 Chiesa di San Francesco di Paola – Trapani
 Chiesa di San Francesco di Paola – Urbino
 Chiesa di San Francesco di Paola – Venezia
 Chiesa di San Francesco di Paola – Verona
 Chiesa di San Francesco di Paola – Viggianello

Altri paesi 
 Chiesa di San Francesco di Paola – a Uquía in Argentina
 Chiesa di San Francesco di Paola – a La Habana a Cuba
 Chiesa di San Francesco di Paola – a Nizza in Francia
 Chiesa di San Francesco di Paola – a Valencia in Spagna
 Chiesa di San Francesco di Paola – Capilerilla in Spagna
 Chiesa di San Francesco di Paola– a Viver in Spagna

Pagine correlate 
 Chiesa di San Francesco da Paola
 Santuario di San Francesco da Paola